Saint-Léon (Allier)
 Saint-Léon (Haute-Garonne)
 Saint-Léon (Gironde)
 Saint-Léon (Lot-et-Garonne)
ook:
Saint-Léons, Aveyron 

Saint-Léon-d'Issigeac,  Dordogne 
Saint-Léon-sur-l'Isle,  Dordogne 
Saint-Léon-sur-Vézère,  Dordogne